Il y eut deux batailles de San Jacinto :
 La Bataille de San Jacinto en 1836 qui opposa le Texas au Mexique et vit la victoire Texane,
 La Bataille de San Jacinto en 1867 qui opposa la République mexicaine à l'Empire français, l'Empire mexicain et l'Empire autrichien et vit la victoire de la République mexicaine.
Voir aussi la bataille de San Jacinto en 1856 entre les patriotes nicaraguayens et les mercenaires américains de William Walker.